Getthestars, Surinaamse muziekgroep
Gas Transport Services, de beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland
Gegarandeerde traditionele specialiteit, een categorie van streekproducten die bescherming geniet van de Europese Unie
Syndroom van Gilles de la Tourette